Notiochelidon é um género de aves da família das andorinhas, Hirundinidae. Espécies são encontradas na América do Sul e Central, e no México.

Este género contém as seguintes espécies:
 Notiochelidon murina
 Notiochelidon cyanoleuca
 Notiochelidon flavipes
 Notiochelidon pileata

Notiochelidon
Géneros de aves